Jorginho může být:
 Jorginho (fotbalista, 1964) – brazilský fotbalista
 Jorginho (fotbalista, 1975) – portugalský fotbalista
 Jorginho (fotbalista, 1977) – brazilský fotbalista
 Jorginho (fotbalista, 1985) – brazilský fotbalista
 Jorginho (fotbalista, 1991) – brazilsko-italský fotbalista

Externí odkazy